Фоминцев — русская фамилия

 Фоминцев, Андрей (р.1962) — капитан яхты «Благовест», совершивший кругосветное путешествие.
 Фоминцев, Валерий Владимирович — советский хоккеист и тренер.